El término Raka puede referirse a:

 Rakah, acrónimo de Reshima Komunistit Hadasha (en hebreo: Nueva Línea Comunista) o Partido Comunista Israelí (Rakah), agrupación política árabe-israelí que por posición marcadamente antisionista y por la creación de dos naciones, se separó (1965-presente) del Partido Comunista Israelí (histórico) prosionista.
 Rakah, Raqqa, Rakka, al-Raqqa o ar-Raqqah (en árabe: الرقة, ar-Raqqa), es una ciudad de Siria, capital de la provincia del mismo nombre, situada en la parte occidental de la región históricamente llamada Yazira. Hoy bajo el control del Estado Islámico de Irak y el Levante, considerada su capital.
 Raka'ah o rakat, (en árabe: ركعة rakʿah, plural: ركعات rakaʿāt), consiste en movimientos y palabras mientras el devoto musulmán ofrece plegarias o Salat a  Allah.
 Raka Maomao
 Rajdhani College
 Raka (Burkina Faso)
 Raka (Tíbet)
 Raka (Eslovenia), asentamiento del municipio de Krško al este de Slovenia.
 Raka (condado de Järva), villa en el municipio de Ambla, condado de Järva, Estonia.
 Raka (condado de Rapla), villa en el municipio de Rapla, condado de Rapla, Estonia.
 Raka, poema en afrikáans escrito por Nicolaas Petrus van Wyk Louw.